Der Mann, der Bäume pflanzte steht für:

 Der Mann, der Bäume pflanzte (Film), kanadischer Zeichentrickfilm von Frédéric Back (1987)
 Der Mann, der Bäume pflanzte (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Jean Giono (1953)